Азбука се може односити на:
 Азбука (од аз и буки), или алфабет, појам који се најчешће користи за означавање неког ћириличног писма
 Азбука — буквар, књига која се користи за учење алфабета
 Старословенска ћирилица — први ћирилични алфабет
 Азбука — тајна бјелогардејска организација, у којој су сви чланови били под одређеним словом
 Српска ћирилица